

Geografia 
 Lila – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bohol
 Lila – nome arabo dell'isolotto di Perejil, conteso fra Spagna e Marocco

Letteratura 
 Lila: un'indagine sulla morale – secondo romanzo di Robert Pirsig
 Lila – romanzo di Marilynne Robinson
Lila: il gioco di Dio – romanzo di Maurizio Borelli

Altro 
 Lila – nella religione induista, concettualizzazione del mondo come campo giochi degli dei (in particolare di Krishna)
 Lila – nome proprio femminile
 Lila – cerimonia religiosa presso il popolo africano dei gnawa
 Lila – personaggio di Peanuts
 LILA – acronimo di Lega italiana per la lotta contro l'AIDS